Negociador é aquele que procura atingir um acordo com seu interlocutor com o objetivo de encontrar um ponto que satisfaça as partes envolvidas no processo.

No âmbito comercial, a disponibilização dessa zona de acordo transforma o vendedor num negociador, fazendo com que possam ser aproveitadas até o limite do aceitável as oportunidades de negócio.

Tecnicamente, equivale a dizer que o negociador estará exercendo toda sua capacidade de personalização da curva de oferta ao cliente, em busca do ponto de cruzamento dela com a curva de demanda deste, que por sua vez muito provavelmente, mesmo que intuitivamente, já construiu sua zona de acordo, dentro da qual aceitará fazer a compra.

Referências bibliográficas 
 SARTORI, Eloi.(2004). Gestão de Preços - Estratégia de Flexibilização, Fidelização de Clientes e Aumento da Rentabilidade. São Paulo: Atlas, 2004
 SARTORI, Eloi.(2008). Gestão pelo Valor moldando a Estratégia.

Sequestros